Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Jim Courier 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Jim Courier (finale)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Marc Rosset (semifinali)
 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1994
ATP Tour 1994